Park Tysiąclecia ist der Name folgender Parks in Polen:

 Park Tysiąclecia (Breslau) in Breslau 
 Park Tysiąclecia (Krakau) in Krakau 
 Park Tysiąclecia (Poznań) in Poznań 
 Park Tysiąclecia (Toruń) in Toruń